Към декември 2021 г. дискографията на италианската певица Джузи Ферери обхваща 5 студийни албума, 1 компилация, 1 EP, 22 сингъла и 23 музикални видеоклипа.

Продала е общо около 2 600 000 копия, превръщайки се в певицата, лансирана от италианско шоу за таланти, с най-много продадени записи по света със сертикати за 2 диамантени записа, 45 платинени записа и 5 златни записа в Италия или за общо 60 платинени записа и 6 чуждестранни сертификати.

Като солист

Албуми

Студийни албуми

Компилации

EP-та

Сингли

Като основен изпълнител

Като гост изпълнител

Други класирани песни

Сътрудничество

Музикални видеоклипове

Като част от групи

С Prodigy of Peace

Студийни албуми 
 1998 – P.O.P.

Сингли 
 1998 – Woe is me

С AllState51

Сингли 
 2002 – Won't U be

Източници и бележки

Външни препратки 
 Дискография на Джузи Ферери на Allmusic
 Дискография на Джузи Ферери на Discogs

Дискографии на италиански изпълнители